Mooney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mooney Township (Arkansas)
 Mooney Township (Missouri)